D69 peut faire référence à :
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
 Purpura et autres affections hémorragiques, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres